Брандс () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Брандс, Генри Уильям (род. 1953) — американский историк и писатель.
 Брандс, Даниэль (род. 1987) — немецкий теннисист.
 Брандс, Эжен (1913—2002) — нидерландский художник-экспрессионист, участник движения КОБРА.
 Брэндс, Терри (род. 1968) — американский борец вольного стиля. Брат-близнец Тома Брэндса.
 Брэндс, Том (род. 1968) — американский борец вольного стиля и тренер. Брат-близнец Терри Брэндса.

См. также 
 Бранд